Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1986./87. je osvojila momčad Partizana iz Beograda.

1.A savezna liga

Ligaški dio

Doigravanje 

 Izvori: 
 nsl.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. – 1991. 
 Od Starog Placa do vrha Europe 
 kosmagazin.com

1.B savezna liga

Zapad

Rezultati po kolima  

I kolo

05. listopada 1986.

KK Slavonka Osijek - Borac Čapljina       90 - 87    ( 53-48 )

KK Osijek: Hrgović 13 (5-6), Skitarelić 3, Barjaktarić, Jocić,   
Kordić 2, Kostić 13 (5-10), Dr.Dogan 28 (8-9), Kahvedžić 13 (2-2), 
Da.Dogan 13 (4-7), Kulić 5 (0-1)

Borac Čapljina: Ivković 10 (2-2), Čolak 4, Raguž 18 (4-7), Nikić
Bogdanović 19 (5-8), Erić 12 (0-1), Repeša 13 (4-6), Filipović,
Pajović 9 (3-4), Bekan

II kolo

12. listopada 1986.

KK Slavonka Osijek - SMELT Olimpija Ljubljana 83 - 123 ( 28-67)

KK Slavonka Osijek: Hrgović 11 (1-1), Skitarelić 2, Barjaktarić 2,    
Jocić 10 (2-2), Kordić 12 (2-2), Kostić 2 (2-2), Dr.Dogan 20 (4-10), 
Kahvedžić 12 (2-2), Da.Dogan 10 (3-7), Kulić 2 (0-1)

SMELT Olimpija Ljubljana: Mićunović, Rupnik, Zdovc 24 (2-3),
Tovornik 34 (2-3), Hauptman 7 (0-1), Todorović, Vilfan 33 (4-5)
Šehović 1 (1-2), Kotnik 17 (5-6), Đurišić 7 (3-3).

Famos Sarajevo - KK Slavonka Osijek      91 - 93    ( 50-44 )

Famos Sarajevo: Delić 7 (4-4), Kanlić 9 (1-2), Begović, Petrović,
Tutum 10 (2-3), Dedović 4 (0-6), Ševo 3 (0-1), Balić 23 (3-4) 
Hadžić 35 (5-6)

KK Slavonka Osijek: Hrgović 9 (1-2), Terzić 4 (2-2),Skitarelić 3,    
Jocić 6 (6-6), Kordić 3 (1-2), Kostić 10, Dr.Dogan 16 (2-4),  
Kahvedžić 9 (3-4), Da.Dogan 16, Kulić 17 (5-5)

19. listopada 1986.

Vojvodina Novi Sad - KK Slavonka Osijek      110 - 96    ( 54-49 )

Vojvodina: Stevančev, Radić 6, Krivačević 31 (3-4), Pap 7, Radonjić
Lukić 4, Lazić 16 (2-3), Grmuša, Pavlović 15 (2-2), Mavrenski 31 (6-6)

KK Slavonka Osijek: Hrgović 20 (2-5), Skitarelić 10, Jocić 11 (2-2),   
Kordić 8, Kostić 3 (1-2), Dr.Dogan 9 (3-4), Kahvedžić 15, 
Da.Dogan 12 (5-5), Kulić 8.

26. listopada 1986.

KK Slavonka Osijek - Spartak Subotica       81 - 97    ( 40-52 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 9 (1-2), Skitarelić 2, Barjaktarić 1 (1-2),    
Kordić, Kostić 4 (4-6), Dr.Dogan 15 (7-8), Kahvedžić 10, 
Da.Dogan 20 (0-1), Kulić 20 (2-4)

Spartak Subotica: Jaramazović, Russo 9 (7-9), Babović, Klisura, 
Zorić, Čamprag 23 (4-5), Banjanin 14 (3-4), Lopičić 19 (8-9), 
Sekulović 14, Ivković 18 (9-11)

16. studenoga 1986.

Novi Zagreb - KK Slavonka Osijek -        68 - 62    ( 36-28 )

Novi Zagreb: Vidović 2, Veček 7 (2-2), Mlinar 2 (0-2), Buntić13 (1-7),  
Musić 2, Vulić 16 (2-2), Zrnić 2 (0-1), Ostojić 13 (3-4) Ozmec 11, 
Đerđa (0-1)

KK Slavonka Osijek: Hrgović 18 (4-6), Tankosić, Skitarelić, Jocić,   
Kordić 2, Kostić 1 (1-3), Dr.Dogan 10 (8-8), Kahvedžić 9 (1-3), Terzić, 
Da.Dogan 22.

KK Slavonka Osijek - Vojvodina Novi Sad -    81 - 72    ( 45-36 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 21 (1-2), Terzić, Skitarelić 2, Jocić,   
Kordić, Kostić 17 (3-5), Dr.Dogan 8 (3-4), Kahvedžić 16 (2-2), 
Da.Dogan 11, Kulić 6 (1-2).

Vojvodina: Stevančev 10 (6-9), Radić 6, Krivačević 8, Pap 11, 
Radonjić, Lukić 12 (2-5), Lazić 10 (2-5), Jovančević, Pavlović 10 (4-4), 
Mavrenski 5.

23. studenoga 1986.

KK Slavonka Osijek - Famos Sarajevo      91 - 83    ( 48-37 )

KK Osijek: Hrgović 10 (4-4), Skitarelić 15 (3-3), Jocić 3,   
Kordić 18 (2-3), Kostić, Dr.Dogan 16 (0-1), Kahvedžić 4, Terzić,
Da.Dogan 25 (0-1).

Famos Sarajevo: Delić 14, Ućambarlić 6, Kanlić,Petrović,
Tutum 18 (4-4), Dedović 10 (4-4), Ševo, Balić 4, 
Hadžić 27, Zirojević 4.

KK Slavonka Osijek - Novi Zagreb        90 - 67    ( 46-35 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 10, Tankosić, Skitarelić 6, Jocić,   
Kordić 4, Kostić 4, Dr.Dogan 16 (6-9), Kahvedžić 18 (2-2),  
Da.Dogan 32 (2-4), Kulić.

Novi Zagreb: Vidović 2, Veček 11 (1-2), Buntić 15 (3-4),  
Bendeković 4, Vulić 3 (3-6), Zrnić 10 (4-5), Kranjčina,  
Vujasinović, Ozmec 2, Ostojić 16 (1-5).

04. prosinca 1986.

KK Slavonka Osijek - Mineran Slovan Ljubljana 92 - 88 ( 40-38 )

KK Slavonka Osijek:  Hrgović 6 (2-2), Terzić, Skitarelić 11 (2-2),   
Barjaktarić, Jocić 7, Kordić 21 (2-3), Kostić 2, Dr.Dogan 34 (6-6),  
Kahvedžić, Da.Dogan 11 (2-2).

Mineran Slovan Ljubljana: Vide, Alibegović, Blaznik 7 (5-6)
Janžek 3 (1-1), Bajc, Vidmar 1 (1-2), Besedič 16 (2-2), 
Brodnik 41 (11-12), Muha 18 (1-3), Ličan 2.

07. prosinca 1986.

TIMA MTT Maribor - KK Slavonka Osijek    74 - 70    ( 44-32 )

TIMA MTT Maribor: Bratušek 27 (8-10), Kotnik, Vidović,
Kocbek 3 (0-1), Novaković 22 (2-4), Vezjak 9, Albrecht, 
Dobrin, Potisk 2 (2-2), Ojsteršek 11 (1-2)

KK Slavonka Osijek: Hrgović 12, Tankosić, Skitarelić 2, Jocić 12,   
Kordić 6, Kostić 4, Dr.Dogan 15 (3-4), Kahvedžić 5 (1-2), 
Da.Dogan 14 (2-2).

Servo Mihalj Zrenjanin - KK Slavonka Osijek 81 - 78  ( 41-43 )

Servo Mihalj Zrenjanin: Knežević 5 (3-4), Šešlija, Vojnović 32 (3-4)
Orlić, Stojačić 12 (2-3), Novčić 22 (2-3), Đemant, Davidovac (0-1), 
Stan 6 (2-2), Ugrčić 4 (2-2)

KK Slavonka Osijek: Hrgović 21 (1-1), Terzić 2, Jocić, Kordić 8,   
Kostić 4 (2-3), Dr.Dogan 16 (8-9), Kahvedžić 13 (5-7), 
Da.Dogan 14 (3-6), Kulić.

KK Slavonka Osijek  - TIMA MTT Maribor   114-87    ( 51-30 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 17 (1-1),Skitarelić 2, Terzić 3 (1-2),    
Jocić 16 (2-2), Kordić 8 (2-2), Kostić 6, Dr.Dogan 11 (3-3), 
Kahvedžić 14 (2-4), Da.Dogan 18 (1-1), Kulić 19 (4-4).

TIMA MTT Maribor: Bratušek 22 (5-5), Kotnik 2, Vidović,
Kocbek 8 (4-4), Novaković 29 (7-7), Vezjak 2, Albrecht 3 (1-2), 
Dobrin, Potisk 13 (4-5), Ojsteršek 8 (2-2)

14. prosinca 1986.

KK Slavonka Osijek  - Monting Zagreb 96 - 95    ( 49-45 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 32 (6-9), Tankosić, Skitarelić 6 (2-2),    
Jocić 11, Kordić 8 (2-2), Kostić, Dr.Dogan 29 (9-9), 
Kahvedžić 10 (2-3)

Monting Zagreb: Majetić 4, Šanko, Meheš 20 (4-4), 
Vukasović 11 (5-5), Uzelac 3, Sikirić 13 (4-5), Drakulić 1 (1-2),  
Kauzlarić, Ljubojević 29 (1-3), Akik 13 (1-3).

KK Slavonka Osijek  - Kvarner Rijeka      85 - 82    ( 46-48 )

KK Slavonka Osijek: Hrgović 16 (2-3), Tankosić, Skitarelić,    
Terzić 6 (2-2), Jocić 4, Kordić 16 (2-2), Kostić 7, 
Kahvedžić 13 (6-6), Da.Dogan 23 (0-4), Kulić.

Kvarner Rijeka: Oštrić 6 (3-3), Pilepić 14 (2-2), Klipa 10 (2-2), 
Popović 6, Grgurev 7 (3-3), Delpin, Šeša 13 (3-7), Jugo 26 (3-3
Naglić.

Monting Zagreb - KK Slavonka Osijek    82 - 80    ( 38-38 )						

Monting Zagreb: Majetić 2, Šanko, Meheš 3 (3-6), 						
Vukasović 8 (2-4), Uzelac 26 (1-2), Sikirić 20 (7-8), Drakulić 10 (0-1),  						
Kauzlarić, Ljubojević 9 (3-4), Akik 4 (2-2).						

KK Slavonka Osijek: Hrgović 8, Terzić, Skitarelić, Jocić, Kordić 3,    						
Kostić 12 (3-5), Dr.Dogan 20 (6-8), Kahvedžić 2 (0-2), 						
Da.Dogan 22 (4-5), Kulić 13 (8-8).						
						
						
						
						
KK Slavonka Osijek  - Željezničar Sarajevo 96 - 97 ( 87-87 79-79 44-42  )					

KK Slavonka Osijek: Hrgović 18 (2-2), Tankosić, Skitarelić,    						
Terzić 12 (2-2), Jocić 15, Kordić, Kostić 15, Kahvedžić 6 (2-2), 						
Da.Dogan 18 (2-4), Kulić 12.						

Željezničar Sarajevo: Zovko 16 (4-5), Lugonjić 5, Frljak, Salman,						
Mardžanić, Mašnić 31 (4-5), Banić 16 (10-10), Bukva 6, 						
Karišik 16 (0-2), Prelić 7.

Treći rang prvenstva

Hrvatska liga 

 Izvori: 
 Sinjska košarkaška bajka

Četvrti i niži rangovi prvenstva

Hrvatska liga - Centar 

 Izvori: 
 KK Maksimir

Izvori 
  

1986-87